Перший канал Українського радіо
 Перший національний (УТ-1) — український державний телевізійний канал
 Перша програма Центрального телебачення — основна загальносоюзна, інформаційна, суспільно-політична, пізнавальна та художня загальносоюзна програма Центрального телебачення СРСР.
 Перший канал (Росія) — загальноросійський телевізійний канал
 Перший національний канал (Білорусь) — білоруський державний канал